Mossgyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossgyl (Öljehults socken, Blekinge, 625183-144948), sjö i Ronneby kommun, 
Mossgyl (Öljehults socken, Blekinge, 625331-145039), sjö i Ronneby kommun,

Se även
Mossgöl
Mossagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn